Oberhaslach bezeichnet folgende Orte:

 Oberhaslach, Gemeinde in den Vogesen in Frankreich

 Oberhaslach (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Oberhaslach (Ottobeuren), Ortsteil des Marktes Ottobeuren, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Oberhaslach (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Oberhaslach (Sielenbach), Ortsteil der Gemeinde Sielenbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Oberhaslach (Ulm), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ulm, Baden-Württemberg
 Oberhaslach (Heiligenberg), Ortsteil der Gemeinde Heiligenberg, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Oberhaslach (Bad Wurzach), Ortsteil der Stadt Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

 Oberhaslach (Gemeinde Eggelsberg), Ortsteil der Gemeinde Eggelsberg, Niederösterreich